

Cinema
Lorenzaccio, film muto italiano del 1918 diretto da Giuseppe De Liguoro
Lorenzaccio, film del 1951 diretto da Raffaele Pacini, con la partecipazione di Giorgio Albertazzi.

Teatro
Lorenzaccio, versione teatrale del romanzo omonimo di Carmelo Bene
Lorenzaccio, è il titolo di un'opera teatrale scritta nel 1834 da Alfred de Musset e basata su un'idea di George Sand

Altro
Lorenzaccio de' Medici, soprannome di Lorenzino de' Medici